Kunt est un nom de famille turc qui peut faire référence à :

 Murat Kunt (1945- ), scientifique suisse d’origine turque.
  (1905–1959); personnalité politique.
  (1992- ), footballeur allemand
 Kadir Boğaç Kunt, arachnologue turc
  (1904- ), escrimeur tchèque
 , série télévisée néerlandaise.
 , calligraphe et enlumineur turc	
 , groupe musical anglais	
 , peintre hongrois

Voir aussi 
 Karl Sigismund Kunth (1788–1850), explorateur et botaniste allemand
 , nom ou prénom d'origine turque et allemande
 Cunt, mot anglais vulgaire qui désigne à l'origine le sexe de la femme